Z-6 Теодор Ридель () — немецкий эскадренный миноносец типа 1934A.

Назван в честь корветтен-капитана Теодора Риделя, командира 6-й полуфлотилии миноносцев, погибшего на миноносце «S-54» в Ютландском сражении.

Заложен 18 июля 1935 года на верфи фирмы «Deutsche Schiff und Maschinenbau AG» в Бремене. Спущен на воду 22 апреля 1936 года и 2 июля 1937 года вступил в строй. После вступления в строй был приписан ко 2 дивизиону эскадренных миноносцев Кригсмарине. По состоянию на сентябрь 1939 года бортовой № 22.

История службы 
В июле 1938 года совершил плавание в Норвегию с заходом в Согнефьорд и Ёйо.

19 августа 1938 года участвовал во флотском смотре с участием рейхсканцлера Гитлера и регента Венгрии адмирала Хорти.

С 30 сентября по 23 октября 1938 года совместно с тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер» совершал плавание в Средиземное море.

1 ноября 1938 года вошёл в состав 2 флотилии эскадренных миноносцев Кригсмарине.

С началом Второй мировой войны, с октября 1939 года по февраль 1940 года действовал в Северном море и Балтийских проливах.

В ходе операции «Викингер» 22 февраля 1940 года повреждён взрывами собственных глубинных бомб.

В апреле 1940 года участвовал в операции «Везерюбунг», входя в состав Тронхеймской группы. 10 апреля 1940 года налетел на подводную скалу в Тронхейме-фьорде. 11 апреля 1940 года в Тронхеймсфьорде захватил норвежские сторожевые корабли «Fosen» и «Steinkjor». По окончании операции в июне-июле проходил ремонт.

С октября по ноябрь 1940 года базировался и действовал в западной Франции. С ноября по апрель 1941 года проходил ремонт. 12 августа 1941 года выскочил на камни в районе Бергена. Ремонт занял много времени и длился с сентября 1941 по май 1942 года.

В декабре 1942 — ноябре 1943 года действовал в Арктике и Норвегии, участвуя в операциях «Регенбоген» и «Цитронелла». 2 апреля 1943 года, находясь в Норвежском море, получил повреждения в результате пожара в котельном отделении. 6 апреля 1943 года лишился хода из-за попадания забортной воды в топливо в районе Тронхейма.

В декабре 1943 — мае 1944 года на эсминце был произведён очередной ремонт. С июня 1944 года по апрель 1945 года корабль действовал в Балтийских проливах. 18 ноября 1944 года протаранил внешний мол Фридрихсхафена, ремонт занял 1,5 месяца. В самом конце войны действовал в Восточной Балтике. 5 — 7 мая 1945 года участвовал в эвакуации германских войск с косы Хель в Копенгаген.

Капитулировал в Киле. По репарациям передан Великобритании. В 1946 году передан Франции, вошёл в состав флота под названием «Kleber». 20 декабря 1953 года выведен в резерв категории «А», в августе 1956 года переведён в резерв категории «В». 10 апреля 1957 года разоружён и переименован в Q-85.

3 апреля 1957 года исключён из состава флота и сдан на слом в Руайяне.

Командиры корабля

Примечания

Литература 
 С. В. Патянин Эсминцы типа «Леберехт Маасс»
 Е. Грановский, М. Морозов, А. Дашьян Германские эсминцы в бою: Действия эскадренных миноносцев ВМФ Германии в 1939—1945 гг. Ч. 1
 Е. Грановский, М. Морозов Германские эсминцы в бою: Действия эскадренных миноносцев ВМФ Германии в 1939—1945 гг. Ч. 2

Эскадренные миноносцы типа 1934А
Эскадренные миноносцы Франции